LEAM steht für:

 Flughafen Almería in Spanien als ICAO-Code

Leam steht für:

 River Leam, ein Fluss in England
 Leamington Spa, ein Kurort in England

Leam ist der Name von:

 Leam Reale, irischer Leichtathlet

LEAM